Боржетин може бити:

 Боржетин (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Боржетин (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република